Gent-Wevelgem 1991 var den 53. udgave af cykelløbet Gent-Wevelgem og blev arrangeret 10. april 1991. Løbet blev vundet af Djamolidine Abdoujaparov, efterfulgt af Mario Cipollini og Olaf Ludwig.

Resultater

Eksterne henvisninger 

1991
Cykelløb i 1991